River Bran kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Afon Brân, vattendrag, Wales, 
 River Braan, vattendrag, Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar